Мазанки може да се отнася за:

 Мазанки (инструмент) – полски народен музикален инструмент
 Мазанки - село в Полша, Куявско-Поморско войводство
 Мазанки - село в Полша, Варминско-Мазурско войводство